Пуштунка:
 Пуштунка — женщина пуштунской национальности.
 Пуштунка — разговорное название паколя, традиционного афганского головного убора.